Каттон, Кэттон () — английская фамилия.

Известные носители 
 Каттон, Айван (род. 1934) — американский инженер, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (с 1975), обладатель Премии им. Макса Джейкоба (2009).
  (1899—1978) — американский журналист и военный историк, лауреат Пулитцеровской премии за историческую работу (1954).
  (1920—1990) — американский военный лётчик, командующий 15-й воздушной армией (1968—1969), начальник Командования воздушных перевозок (1969—1972) и Логистического командования (1972—1974) ВВС США.
  (род. 1971) — канадский игрок в лакросс в составе клуба Национальной лиги лакросса «Колорадо Маммот».
 Каттон, Ричард (р. ок. 1988) — британский игрок в боулз, чемпион Англии в тройках (2009) и четвёрках (2010).
  (1926—2015) — американский социолог, профессор Университета штата Вашингтон (1973—1989).
  (1728—1798) — британский художник, член Королевской академии художеств (с 1768).
  (младший; 1756—1819) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрание музея «Метрополитен».
 Каттон, Элеонора (род. 1985) — новозеландская писательница.